Lista stacji kolejowych w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.

Reszta stacji posiada kategorię 6 lub 7.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 reiseauskunft.bahn.de 

 
Badenia-Wirtembergia